Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 1983/84 enthält alle Spieler, die in der deutschen Schachbundesliga 1983/84 mindestens eine Partie gespielt haben (inklusive der Spieler von Königsspringer Frankfurt, der nach der 5. Runde die Mannschaft zurückzog).

Allgemeines 

Die 16 Vereine durften 8 Stammspieler und bis zu 12 Ersatzspieler melden, allerdings kamen nicht alle gemeldeten Spieler auch zum Einsatz. Sieht man von der Mannschaft von Königsspringer Frankfurt ab, die bis zu ihrem Rückzug nach 5 Runden insgesamt 9 Spieler einsetzte, benötigten der SC 1868 Bamberg und der Schachclub Braunschweig Gliesmarode von 1869 die wenigsten Spieler, nämlich jeweils 10, während die SG Enger/Spenge die meisten Spieler einsetzte, nämlich 17. Insgesamt kamen (inklusive der Frankfurter Spieler) 195 Spieler zum Einsatz, von denen 40 an allen Wettkämpfen teilnahmen (ohne Berücksichtigung der Frankfurter Spieler, von denen 6 alle 5 Wettkämpfe vor dem Rückzug bestritten). Paul Backwinkel (SC 1868 Bamberg) spielte alle für die Mannschaftswertung berücksichtigten Wettkämpfe mit, fehlte allerdings im Wettkampf gegen Königsspringer Frankfurt. Mit Hans-Joachim Hecht (FC Bayern München), Helmut Reefschläger (Hamburger SK im Hamburger SV), Dirk Paulsen, Klaus Wockenfuß (beide Lasker Steglitz) und Vladimir Budde (SG Bochum 31) hatten fünf Spieler nicht nur in der Saison 1983/84, sondern auch in den drei vorherigen Spielzeiten alle Partien gespielt und damit noch keinen Wettkampf der eingleisigen Bundesliga verpasst.

Pro Wettkampf durfte ein Verein zwei Ausländer einsetzen, allerdings machten nicht alle Vereine von diesem Recht Gebrauch. Mit 18 eingesetzten Ausländer war dennoch ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr zu beobachten. In der Bundesliga debütierten in dieser Saison die Engländer John Nunn (Hamburger SK im Hamburger SV), Nigel Short (SG Enger/Spenge) und Glenn Flear (Königsspringer Frankfurt), der Pole Jacek Bednarski (Hamburger SK im Hamburger SV), der Tschechoslowake Jan Smejkal, der Israeli Lev Gutman (beide SG Enger/Spenge), der Isländer Haukur Angantýsson (Delmenhorster SK) und der Jugoslawe Borislav Ivkov (Königsspringer Frankfurt).

Erfolgreichster Spieler der Saison war Robert Hübner (Solinger SG 1868) mit 12,5 Punkten aus 14 Partien. Jeweils 10,5 Punkte erreichten Hübners Mannschaftskollege Ralf Lau und der für die SG Porz spielende Mathias Gerusel, wobei Lau 13 Partien spielte, Gerusel 14. Mit Lubomir Kavalek, Günter Capelan (beide Solinger SG 1868), Georg Regis (SK Münster 32), Günter Schütz (FC Bayern München), Albrecht Speer und Ulrich Tamm erzielten sechs Spieler 100 %, diese absolvierten jedoch nur wenige Wettkämpfe. Kavalek wurde viermal eingesetzt, Capelan zweimal, die übrigen genannten Spieler je einmal.

Ältester Spieler der Saison war wie im Vorjahr der Porzer Paul Tröger (1913–1992), jüngster Spieler der für Lasker Steglitz spielende Lucas Brunner (* 1967).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1983); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1983)
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1983; AUT = Österreich, CSR = Tschechoslowakei, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GER = Bundesrepublik Deutschland, ISL = Island, ISR = Israel, POL = Polen, SWE = Schweden, USA = Vereinigte Staaten, YUG = Jugoslawien
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien (berechnet mit Swiss-Chess)
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

SV 03/25 Koblenz

Solinger SG 1868

SG Porz

SK Münster 32

Lasker Steglitz

SG Bochum 31

VfL Sindelfingen

FC Bayern München

Hamburger SK im Hamburger SV

SG Enger/Spenge

Delmenhorster Schachklub

Münchener SC 1836

SK Heidelberg

SC 1868 Bamberg

Braunschweiger SC

Königsspringer Frankfurt

Anmerkungen 

 Die Einzelergebnisse des Stichkampfs um den Klassenerhalt zwischen dem SC Braunschweig und dem VfL Sindelfingen finden keine Berücksichtigung, die Einzelergebnisse des Wettkampfs lauten:

 Die Angaben über die Elo-Performances haben rein informativen Charakter, da von der Saison 1983/84 bis zur Saison 1985/86 die Bundesliga nicht Elo-ausgewertet wurde.
 Da die Saison nicht Elo-ausgewertet wurde, konnten keine Normen erspielt werden, andernfalls hätte Holger Eng eine IM-Norm erzielt.
 Die Tabellen enthalten nur die Namen der eingesetzten Spieler.
 Die Rangliste kann in Einzelfällen von der dargestellten abweichen.
 Königsspringer Frankfurt zog seine Mannschaft nach fünf Runden zurück, die Einzelergebnisse der gegen den SC Bamberg, den Hamburger SK im Hamburger SV, den Delmenhorster SK, die SG Bochum und die Solinger SG absolvierten Wettkämpfe sind berücksichtigt.

Weblinks

Quellen 

 Johannes Eising/Gerd Treppner: Schach-Bundesliga 1984–88, ISBN 3-88805-081-2

Schachbundesliga (Deutschland)
Wikipedia:Liste
Schach 1983
Schach 1984